Gonzalo is een Spaanse jongensnaam die ook kan voorkomen als achternaam.

Bekende personen met de voornaam Gonzalo::
Gonzalo Barrachina Sellés, een Spaans componist en schrijver
Gonzalo Castro, een Duits voetballer
Gonzalo Colsa, een Spaans voetballer
Gonzalo García García, een Uruguayaans-Spaans voetballer in Nederlandse dienst
Gonzalo Guerrero, een Spaans ontdekkingsreiziger en conquistador
Gonzalo Higuaín, een voetballer met de Argentijns-Franse dubbelnationaliteit
Gonzalo Martínez, een Colombiaans voetballer
Gonzalo Pizarro, een Spaans conquistador
Gonzalo Rubalcaba, een Cubaans jazzpianist
Gonzalo de Sandoval, een Spaans conquistador
Gonzalo N. Santos, een Mexicaans politicus, militair en cacique
Gonzalo Segares, een Costa Ricaans voetballer

Bekende personen met de achternaam Gonzalo:
Eduardo Gonzalo, een Spaans wielrenner
Santiago Lope Gonzalo, een Spaans componist en dirigent

Fictieve personen met de naam Gonzalo:
Gonzalo (Shakespeare), een personage uit Shakespeares The Tempest

Overige betekenissen van Gonzalo:
Puerto Gonzalo Moreno, hoofdstad van de Boliviaanse provincie Madre de Dios
Gonzalo (orkaan) een orkaan die in oktober 2014 schade aanrichtte in onder andere Bermuda

Jongensnaam